El Casco kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Casco, Durango, ort, 
 El Casco, Hidalgo, ort, Metepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar